Смазнево — населённый пункт (тип: станция) в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр сельского поселения «Смазневский сельсовет».

География 
Станция находится на северо-востоке края, на юге центральной части района, в предгорьях Салаирского кряжа, при станции Смазнево Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В составе населённого пункта 20 улиц и 2 переулка.

Абсолютная высота — 261 метр над уровнем моря.

Расстояние до районного центра (города Заринск) — 18 км.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Возникновение станции связано со строительством железной дороги Алтайская-Артышта.

Смазнево возглавляет муниципальное образование «Смазневский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от 1192 жителей.

Инфраструктура 
В Смазнево имеется средняя общеобразовательная школа (МКОУ «Смазневская средняя общеобразовательная школа»), дом культуры, АЗС, лечебная амбулатория, почтовое отделение, а также одноимённая железнодорожная станция.

Транспорт 
Посёлок при станции доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Проходит автодорога общего пользования регионального значения «Заринск — Смазнево — Голуха - цементный завод» (идентификационный номер 01 ОП РЗ 01К-54), начинается дорога  межмуниципального значения «Смазнево — Зыряновка — Жуланиха» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1308) .

Ссылки 
 Смазнево на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Заринского района